Laboratory of Molecular Biology, institut d'investigació en biologia molecular amb seu a Cambridge (Anglaterra)
 Ferrari 330 LMB (de l'acrònim Le Mans Berlinetta), model d'automòbil de competició fabricat per Ferrari